Това е списък на градовете с над 100 000 души, според данни от 2012 година.

Източници 

Ирак